Балдаккино () — фамилия. Известные носители: 

 Балдаккино, Рут  —  ЛГБТ и интерсекс-активистка.